Екклесиаст (), или проповедник  (; от кагал, проповедник в собрании) — многозначный термин.

 «Екклесиаст» — библейская ветхозаветная книга, по преданию написанная царём Соломоном; указывает на суетность всего земного («суета сует, и всё суета и томление духа»).
 «Екклесиаст» (с 1994) — музыкальная метал-группа из Великого Новгорода.

См. также 
 Екклисиарх | Ecclesia
 Суета сует | Томление духа